P40 of P-40 kan verwijzen naar:
 P40 (Letland), een regionale weg in Letland
 P40 (Long Track), een radar
 Papyrus 40, een papyrusrol van het Nieuwe Testament
 P-40 Warhawk, een Amerikaans jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
 Carro Armato P 40, een tank